The Most Dangerous Game ist:
 der Titel einer Kurzgeschichte von Richard Connell aus dem Jahr 1924, siehe Das grausamste Spiel
 die Verfilmung dieser Kurzgeschichte aus dem Jahr 1932, siehe Graf Zaroff – Genie des Bösen
 ein Roman von Gavin Lyall aus dem Jahr 1964, siehe Das gefährlichste Gegenüber

Siehe auch:
 Most Dangerous Game aus dem Jahr 2020, Serienverfilmung der Kurzgeschichte